Basislinie steht für:

 die der Spitze eines gleichschenkligen Dreiecks gegenüberliegende Seite, siehe Gleichschenkliges Dreieck
 in der Verkehrsplanung, siehe Linienplanung #Verfahren
 Basislinie (Seerecht), Bezugslinie für die Festlegung der völkerrechtlichen Meereszonen
 Basislinie (Chromatographie), Messsignal ohne Probe

Vermessung:
 Basislinie (Geodäsie), exakte Referenzstrecke für die Distanzmessung
 Basislinie Solitude-Allee, Grundlage der württembergischen Landesvermessung
 Basislinie Unterföhring–Aufkirchen von 1801, Grundlage der topografischen Vermessung Bayerns
 Großenhainer Grundlinie, Grundlage der sächsischen Vermessung
 Wiener Neustädter Grundlinie (1762) der österreichischen Landesvermessung
 Borden Base Line (1831) für die Vermessung im Bundesstaat Massachusetts

Siehe auch:
 Baseline
 Grundlinie